Elliott (Dacota do Norte)
Elliott (Illinois)
Elliott (Iowa)
3193 Elliot

Desambiguações de topônimos